Testoris est un nom de famille attesté dans le comté de Nice. 

 
 Esprit Testoris, barbier qui, dans le château  de Beuil, trancha la gorge de Georges Grimaldi, seigneur de Beuil, le  ; 
 Abbé Paul Testoris  (1906-1985).